El término tiña puede referirse:

 a las tiñas o dermatofitosis o patacones; micosis superficiales que afectan la piel; es el nombre de un grupo de enfermedades causadas por un hongo: tiña en el cuerpo, pie de atleta y tiña con picazón;
 a la tiña (Cuscuta campestris), una planta parásita, de la familia de las convolvuláceas;
 a la tiña (Viscum cruciatum), una planta parásita, de la familia de las santaláceas;
 a la tiña o muérdago blanco o liga (Viscum album), una planta semiparásita, de la familia de las santaláceas;
 a la tiña o amor de hortelano o azotalenguas o lapa (Galium aparine), una hierba anual nativa de Europa y Norteamérica, de la familia de las rubiáceas.

Enlaces externos 
 y sobre tiñoso.